CryptoAPI — интерфейс программирования приложений, который обеспечивает разработчиков Windows-приложений стандартным набором функций для работы с криптопровайдером. Входит в состав операционных систем Microsoft. Большинство функций CryptoAPI поддерживается, начиная с Windows 2000.

CryptoAPI поддерживает работу с асимметричными и симметричными ключами, то есть позволяет шифровать и расшифровывать данные, а также работать с электронными сертификатами. Набор поддерживаемых криптографических алгоритмов зависит от конкретного криптопровайдера.

См. также 
 Криптография
 Криптосервисы .NET Framework
 Java Cryptography Architecture

Ссылки 
 Раздел, посвящённый криптографии на MSDN 
 Интерфейс CryptoAPI
 Encryption using CryptoAPI
 Использование CryptoAPI

Windows API
Технологии безопасности Microsoft Windows